ACTC steht für:
 All Ceylon Tamil Congress, tamilische Partei in Sri Lanka
 Apple Certified Technical Coordinator, siehe Liste von IT-Zertifikaten#Apple
 Australian Counter-Terrorism Centre

Abkürzung